Иван Погожев: Погожев, Иван Борисович (род. 1923) — российский учёный в области математического моделирования.
 Погожев, Иван Федорович — русский воевода, стольник (1679)